Мільтіад Старший — афінський політик, засновник та тиран міста Херсонеса Фракійський.
 Мільтіад Молодший— афінський полководець.
 Мільтіад (папа) — 32-й папа римський.